Puchar TV Ałma 2007- turniej towarzyski odbył się w dniach od 7 do 11 marca 2007 w Kazachstanie (wszystkie mecze grano w Szymkient).

Uczestnicy 
W turnieju uczestniczyły cztery drużyny:

Mecze

Tabela końcowa 

Zwycięzcą turnieju o Puchar TV Ałma został .

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Kazachstanie
2007 w piłce nożnej
2007 w Kazachstanie
Sport w Szymkencie